Ва́кин — фамилия:

Вакин, Александр Тимофеевич (1903—1966) — советский учёный, специалист по фитопатологии и порокам древесины.

См. также

Вакин — японская порода золотых рыбок.